Le Grand Prix moto de Catalogne 2013 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2013.

La compétition s'est déroulée du  au  sur le Circuit de Catalogne.

Résultats des MotoGP 

Notes:
 Les pilotes Alvaro Bautista et Michael Laverty ont chuté dès le premier tour.

Résultats des Moto2

Résultats des Moto3

Liens externes 
 Classements sur le site officiel

Grand Prix moto de Catalogne
Vitesse moto en 2013
Sport en Espagne en 2013
Sport en juin 2013